Adaton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adaton (Mississippi), im Oktibbeha County
 Adaton (Nebraska), im Sheridan County – nicht mehr existent